Глен Джо́нсон () — англійське ім'я.

Відомі носії:

 Глен Джонсон (американський футболіст) (нар. 1922)
 Глен Джонсон (боксер) (нар. 1969)
 Глен Джонсон (канадський футболіст) (нар. 1951)
 Гленн Джонсон (австралійський футболіст)
 Глен Джонсон (англійський футболіст)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок